Aftonbladet kan syfta på:

 Aftonbladet – en svensk kvälls- och nättidning
 Aftonbladet (Göteborg) – en tidning i Göteborg 1811–1833
 Aftonbladet (Helsingfors) – en tidning i Helsingfors 1892–1893
 Aftonbladet (Norrköping) – en dagstidning utgiven i Norrköping 1833–1836
 Skånska Aftonbladet – en skånsk kvällstidning 1880–1907
 Aftonbladet – en dagstidning utgiven 1784 i Stockholm

Se även
 Aftonbladet TV – flera